Кьойджегіз (озеро) — озеро в провінції Мугла, Туреччина.
 Кьойджегіз (місто) — місто і район в провінції Мугла, Туреччина.
 заповідник Кьойджегіз-Дальян — заповідник в акваторії та прибережній території озера Кьойджегіз.